Торилл Эйде (; ) — норвежская писательница.

Биография 
Родилась 24 февраля 1950 года в Осло. В 1978 году вышла её книга для молодежи «Ville så gjerne fortelle om sommeren...». Наиболее известны ещё несколько книг Эйде «Det vil komme nye dager» написанная в 1983 году и «Huletur» 1988 года. В 1993 году награждена Премией Браги за книгу «Skjulte ærend».

Пишет книги для детей и подростков. В 1979 году вышла её книга «Ville så gjerne fortelle om sommeren». До 1988 года писалась под псевдонимом Торил Смит-Симонсен ().

Библиография 
 Ville så gjerne fortelle om sommeren – ungdomsroman (1979)
 Det vil komme nye dager – noveller (1981)
 Forhold – ungdomsroman (1984)
 Huletur – barnebok (1988)
 Blå vår – ungdomsbok (1990)
 Skjulte ærend – ungdomsbok (1993)
 Banevokterens døtre – ungdomsbok (1995)
 Guttelus – barnebok (2000)
 Line alene'_ – barnebok (2001)
 Guttelus – Jentelus – barnebok (2002)

 Книги переведённые на шведский язык 
 

 Награды и премии 
 1984: Премия Министерства культуры Норвегии «За детскую и юношескую литературу»
 1993: Премия Браги за книгу «Skjulte ærend''».

Примечания

Ссылки 
 Торилл Эйде на сайте Норвежской вещательной корпорации
 
 Torill Eide | Gyldendal

Википедия:Биографии современников
Детские писатели Норвегии
Писательницы Норвегии